Les championnats du monde de tennis de table par équipes 2004, quarante-neuvième édition des championnats du monde de tennis de table et deuxième dédiée aux équipes, ont lieu du 1 au  à Doha, au Qatar. Les tournois masculin et féminin sont tous deux remportés par la République populaire de Chine.

Messieurs

Phase de groupes 
Groupe A: 1. Chine, 2. Corée du Nord, 3. Autriche, 4. Italie, 5. France, 6. Japon
Groupe B: 1. Allemagne, 2. Suède, 3. Hong Kong, 4. Taipei chinois, 5. Belgique, 6. Russie

Phase finale 
 Places 1-4

 Places 5-8

Équipe championne :  : Wang Hao, Ma Lin et Wang Liqin

Équipe finaliste :  : Timo Boll, Christian Süss et Zoltan Fejer-Konnerth

Dames

Phase de groupes 
Groupe A: 1. Chine, 2. Corée du Sud, 3. Russie, 4. Allemagne, 5. Singapour, 6. Taipei chinois
Groupe B: 1. Japon, 2. Hong Kong, 3. Roumanie, 4. Hongrie, 5. Italie, 6. Biélorussie

Phase finale 
 Places 1-4

 Places 5-8

Équipe championne :  : Zhang Yining, Guo Yue et Wang Nan

Équipe finaliste :  : Lau Sui Fei, Song Ah Sim et Zhang Rui

2004
Tennis de table par équipes
Tennis de table par équipes 2004
Monde par équipes
Sport au Qatar en 2004
Sport en mars 2004